Бракосочетание принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса состоялось 6 мая 1960 года в Вестминстерском аббатстве. Это была первая свадьба в истории британского королевского дома, которую транслировали по телевидению; её посмотрели примерно 300 миллионов зрителей. На церемонии присутствовали все Виндзоры во главе с королевой Елизаветой II (сестрой невесты) и её мужем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Армстронг-Джонс спустя год получил титул графа Сноудона. В 1978 году супруги развелись, но до этого родились двое детей, Дэвид и Сара, так что Армстронг-Джонсы стали частью высшей британской аристократии.

Примечания 

Королевские свадьбы Великобритании